Miejscowości w USA:
 Millville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Millville – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Millville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Millville – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Millville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Millville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Millville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Millville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Millville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Millville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Millville (ang. Millville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Millville (ang. Millville Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Millville (ang. Millville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant